Sälgskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sälgskär, Björneborg, Satakunta, 
 Sälgskär (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Sälgskär (vid Borstö, Nagu), Åboland,

Se även
Sälskär (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar